Gent-Wevelgem 1966 var den 28. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 23. marts 1966. Løbet blev vundet af Herman Van Springel, efterfulgt af Noël Van Clooster og danske Palle Lykke Jensen på en tredjeplads, 50 sekunder efter.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1966
Cykelløb i 1966